Томас Холланд (; ок. 1350 — ) — 2-й барон Холланд с 1360, 2-й граф Кент с 1381, 5-й барон Вудсток и 6-й барон Уэйк из Лидделла с 1385, рыцарь ордена Подвязки с 1375, юстициарий Ирландии с 1377, маршал Англии в 1380—1385, констебль Тауэра с 1389, старший сын Томаса Холланда, 1-го графа Кента, и Джоанны Прекрасной Девы Кента, единоутробный брат короля Англии Ричарда II.

Томас выдвинулся благодаря браку матери. После избрания Ричарда II королём, входил в состав регентского совета, где имел сильное влияние на короля. Будучи жестоким и эгоистичным, он своё положение использовал в первую очередь для личного обогащения.

Биография 
Томас родился около 1350 года в родовом поместье Апхолланд (Ланкашир). В 1360 году умер его отец, после чего Томас унаследовал титул барона Холланда. При этом титул графа Кента он сразу не получил, графством продолжала управлять его мать, которая в 1361 году вышла замуж за наследника короля Эдуарда III Эдуарда, известного в истории под прозвищем Чёрный Принц.

Вместе с матерью Томас перебрался в Гасконь. Уже в раннем возрасте он овладел всеми необходимыми приёмами для битвы и рыцарских турниров и достаточно рано начал участвовать в военных действиях под руководством своего отчима. В 1366 году он стал капитаном английской армии в Аквитании. В 1367 году он отправился вместе с Эдуардом Чёрным принцем в Кастилию, где был посвящён в рыцари. В 1375 году он стал рыцарем ордена Подвязки. Позже он в составе армии Эдмунда Лэнгли, графа Кембриджа, участвовал в экспедиции в Бретань.

После того, как в 1377 году королём Англии стал его малолетний единоутробный брат Ричард II, Томас вошёл в состав регентского совета. Он имел сильное влияние на короля. Будучи жестоким и эгоистичным, он своё положение использовал в первую очередь для личного обогащения. Он получал различные должности и пенсионы. В 1380—1385 годах он был маршалом Англии.

В декабре 1380 года Томас отправился послом в Священную Римскую империю, чтобы договориться о браке короля с Анной, сестрой императора Венцеля.

В 1381 году Томас получил титул графа Кента. Во время крестьянского восстания в Кенте в том же году Томас был сделан капитаном королевских сил, однако активно восставшим не противодействовал. Когда мятежники подошли к Лондону, он укрылся вместе с королём и матерью в Тауэре, однако позже, опасаясь за свою жизнь, бежал оттуда.

В 1385 году умерла его мать, после чего Томас получил все её богатые земельные владения.

В 1389 году Томас стал констеблем Тауэра и членом Тайного совета.

В 1396 году принимал участие в переговорах о браке Ричарда II с Изабеллой Французской, а в 1397 году был назначен губернатором Карисбрука.

Томас умер 25 апреля 1397 года в замке Арундел. Ему последовательно наследовали двое сыновей, не оставивших законнорожденных наследников. Однако потомки его дочерей играли значительную роль в войне Алой и Белой розы. Потомком Томаса по женской линии была и одна из жён короля Генриха VIII — Екатерина Парр.

Семья 
Жена: после 10 апреля 1364 Элис Фицалан (ок. 1350 — 17 марта 1416), дочь Ричарда Фицалана, 10-го графа Арундела, и Элеоноры Ланкастер. Дети:
 Алиенора Холланд (ок. 1373 — 6 или 18 октября 1405); 1-й муж: ок. 7 октября 1388 Роджер Мортимер (11 апреля 1374 — 20 июля 1398), 4-й граф Марч, 7-й граф Ольстер, 6-й барон Мортимер из Вигмора, 5-й барон Женевиль, лорд Коннахт и Клер с 1381; 2-й муж: Эдуард Черлтон (ок. 1371 — 14 марта 1421), 5-й барон Черлтон и лорд Поуис с 1401
 Томас Холланд (ок. 1374 — 7/8 января 1400), 3-й граф Кент, 3-й барон Холланд, 6-й барон Вудсток и 7-й барон Уэйк из Лидделла с 1397, 1-й герцог Суррей в 1397—1399, маршал Англии с 1398
 Джон Холланд (ум. в младенчестве)
 Ричард Холланд (ум. в младенчестве)
 Джоан Холланд (ок. 1380 — 12 апреля 1434); 1-й муж: с 1393 Эдмунд Лэнгли (5 июня 1341 — 1 августа 1402), 1-й граф Кембридж с 1362, 1-й герцог Йорк с 1385; 2-й муж: ранее 9 августа 1404 Уильям Уиллоуби (ок. 1370 — 4 декабря 1409), 5-й лорд Уиллоуби де Эрзби с 1396; 3-й муж: после 6 сентября 1410 Генри Скруп (ок. 1373 — 5 августа 1415), 3-й барон Скруп из Меcема; 4-й муж: ранее 27 апреля 1416 Генри Бромфлид (ум. 16 января 1469), 1-й лорд Весси с 1449
 Эдмунд Холланд (6 января 1383 — 15 сентября 1408), 4-й граф Кент, 4-й барон Холланд, 7-й барон Вудсток и 8-й барон Уэйк из Лидделла с 1400
 Маргарет Холланд (1381/1385 — 30 декабря 1439); 1-й муж: ранее 28 сентября 1397 Джон Бофорт (ок. 1371 — 16 марта 1410), 1-й граф Сомерсет, 1-й маркиз Сомерсет и 1-й маркиз Дорсет в 1397—1399, констебль Англии с 1404; 2-й муж: после 10 ноября 1411 Томас Ланкастер (29 сентября 1388 — 22 марта 1421), герцог Кларенс и граф Албемарль с 1412
 Элеанор Холланд (ок. 1386 — после 1413); муж: с 23 мая 1399 Томас Монтегю (ум. 3 ноября 1428), 4-й граф Солсбери с 1409
 Элизабет Холланд (ум. 4 января 1423); муж: после 29 августа 1394 Джон Невилл (до 1387 — до 20 мая 1420), лорд Невилл с 1397, хранитель Восточной Шотландской марки с 1414
 Бриджит Холланд (ум. до 1416), монахиня в Беркинге

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Графы Кент
Холланды
Правители Европы XIV века
Бароны Холланд
Бароны Вудсток
Бароны Уэйк из Лидделла
Деятели Столетней войны
Военачальники Средневековья
Кавалеры ордена Подвязки
Маршалы Англии
Юстициарии Ирландии
Констебли Тауэра